Гринфилд — фамилия.

 Гринфилд, Герберт (1869—1949) — канадский политический деятель.
 Гринфилд, Дэйв (1949—2020) — английский музыкант.
 Гринфилд, Макс (род. 1980) — американский телевизионный актёр.
 Гринфилд, Сьюзен (род. 1950) — английский учёный, писатель и член Палаты Лордов.
 Гринфилд, Хлоя (род. 1995) — американская актриса.

Составные фамилии 
 Томас-Гринфилд, Линда (род. 1952) — американский дипломат.

См. также 
 Гринфилд